Gemeindebezirk Penzing (tyska: Penzing) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Penzing till "14. Bezirk", det 14:e bezirket. Genom stadsdelen går Penzinger Strasse, som är dess huvudgata.

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Penzing gränsar till Gemeindebezirk Hernals, Gemeindebezirk Ottakring, Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus och Gemeindebezirk Hietzing. 

Terrängen i Gemeindebezirk Penzing är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Runt Gemeindebezirk Penzing är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Penzing är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)